Ionenstreuspektroskopie (auch Ionenstreuungsspektroskopie; , ISS) bezeichnet eine Gruppe von oberflächensensitiven Analyseverfahren:
 Niederenergetische Ionenstreuspektroskopie (engl. , LEIS)
 Mittelenergetische Ionenstreuspektroskopie (engl. , MEIS)
 Hochenergetische Ionenstreuspektroskopie (engl. , HEIS), üblicherweise als Rutherford-Rückstreu-Spektrometrie (engl. , RBS) bezeichnet